Свечинская:

 Свечинская, Кристина Владимировна (род. 1989) — российская студентка, задержанная в США за обналичивание украденных денег.
 Свечинская — железнодорожная станция на линии Елец — Валуйки Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги.